Currito de la Cruz es un título que puede referirse a:
 Currito de la Cruz, novela de 1921, de Alejandro Pérez Lugín.
y a varias adaptaciones cinematográficas basadas en ella:
 Currito de la Cruz, película de 1926, dirigida por Alejandro Pérez Lugín.
 Currito de la Cruz, película de 1936, dirigida por Fernando Delgado de Lara.
 Currito de la Cruz, película de 1949, dirigida por Luis Lucia Mingarro.
 Currito de la Cruz, película de 1965, dirigida por Rafael Gil.